В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Seattle 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Керрі Рід і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Патрісія Бостром і Маріта Редондо 6-2, 6-3.

Сіяні пари 

 Івонн Гулагонг /  Бетті Стов (1-ше коло)
 Розмарі Казалс /  Джоанн Расселл (1-ше коло)

 Керрі Рід /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Брігітте Койперс /  Маріс Крюгер (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Seattle